Krotoszyn peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Krotoszyn, un village du powiat de Radziejów ;
 Krotoszyn, un village du powiat de Żnin.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Krotoszyn, une ville ;
 Krotoszyn, une gmina du powiat de Krotoszyn ;
 Krotoszyn, un powiat.